Сент-Енья́н-де-Нуає́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південь від Парижа, 145 км на південний схід від Орлеана, 50 км на південний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Еньян-де-Нуає на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Еньян-де-Нуає на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер